Beno steht für:
 Windpark BENO, Windpark der rheinland-pfälzischen Gemeinden Bechenheim, Erbes-Büdesheim, Nack und Offenheim
 Beno (Stadt), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Beno ist die Kurzform des Vornamens Benedikt. Bekannte Namensträger:
 Beno (Kardinal) († nach 1098), schismatischer Kardinal
 Beno Budar, auch Benno Budar (* 1946), sorbischer Schriftsteller
 Beno Eckmann (1917–2008), schweizerischer Mathematiker
 Beno Gutenberg (1889–1960), deutscher Seismologe
 Beno Lapajne (* 1973), slowenischer Handballspieler
 Beno Udrih (* 1982), slowenischer Basketballspieler
 Beno Zupančič (1925–1980), jugoslawischer Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Beňo (Begriffsklärung)

Siehe auch:
 Beňo